Суспензия:

 Суспензия — смесь веществ, где твёрдое вещество распределено в виде мельчайших частичек в жидком веществе.
 Суспензия — жидкая лекарственная форма.